Dark Horse () может означать:

 Dark Horse — пятый сольный студийный альбом Джорджа Харрисона.
 Dark Horse — шестой студийный альбом канадской рок-группы Nickelback.
 «Dark Horse» — песня Джорджа Харрисона с одноимённого альбома.
 «Dark Horse» — песня Кэти Перри с её четвёртого студийного альбома Prism.
 Dark Horse Records — звукозаписывающая компания Джорджа Харрисона.
 Dark Horse Comics — американское издательство.